Rittenberg ist der Familienname folgender Personen:

 David Rittenberg (1906–1970), US-amerikanischer Biochemiker
 Joseph Gallus Rittenberg (* 1948), österreichischer Fotograf, Bühnenbildner und Maler
 Sidney Rittenberg (1921–2019), US-amerikanischer Dolmetscher und Gelehrter